Здесь представлен список правителей Чагатайского улуса.

Правители Чагатайского улуса

Правители Чагатайского улуса в Мавераннахре 
 Махмуд Ялавач, эмир Мавераннахра 1225—1238
 Масуд-бек, эмир Мавераннахра 1238—1289
 Казаган эмир Мавераннахра 1346—1358
 Байан Кули-хан, сын Сургу-оглана, хан Мавераннахра 1348—1359
 Тэмуршах-хан, сын Йасур Тэмур-оглана, хан Мавераннахра 1359
 Тоглук Тэмур-хан, сын Йису Буга-хана, хан Моголистана 1347—1359, хан улуса Чагатая 1359—1362
 Илйас Ходжа-хан, сын Тоглук Тэмур-хана, хан улуса Чагатая 1362—1364/5, хан Моголистана
 Кабул-шах, сын Дурджи, сына Илджикдая, сына Дува-хана, хан Мавераннахра 1364—1370
 Хусейн, внук Казагана, эмир Мавераннахра 1364—1370
 Адил-хан, сын Мухаммад Пулад-оглана, хан Мавераннахра 1370
 Суюргатмыш-хан, сын Казан-хана, хан Мавераннахра 1370—1388
 Гийас ул-Хакк ва-д-Дин Султан Махмуд-хан, сын Суюргатмыш-хана, хан Мавераннахра 1388—1398
 Сатук-хан хан Мавераннахра 1398—1405, ум.1409

Правители Чагатайского улуса в Могулистане 
 Тоглук Тэмур-хан, сын Эмил-Ходжи, сына Дувы, сына Барака, сына Йисун-Дувы, сына Мутугэна, сына Чагатая, хан Могулистана 1347—1362, хан Мавераннахра (1360—1362)
 Илйас-Ходжа, сын Тоглук Тэмур-хана, хан Мавераннахра и Могулистана зима 1362/3—1365/6 гг.
 Хизр-Ходжа-хан, сын Тоглук Тэмур-хана, хан Могулистана 1365/6—1399
 Шам-и Джахан-хан, сын Хизр-Ходжа-хана, хан Могулистана 1399—1408
 Мухаммад-хан I, сын Хизр-Ходжа-хана, хан Могулистана 1408—1416
 Шир Мухаммад-хан, сын Мухаммад-хана I, хан Могулистана 1416, 1421-1424/5 гг.
 Накш-и Джахан-хан, сын Хизр-Ходжа-хана, хан Могулистана 1416—1418
 Султан-Увайс-хан, сын Шер Али-оглана, хан Могулистана 1418—1421, 1424/5—1428
 Эсен Буга-хан, сын Султан-Увайс-хана, хан Могулистана 1429/30—1461
 Дуст Мухаммад-хан, сын Эсен Буга-хана, хан хан Могулистана (владел Центральным и Восточным Моголистаном, а также Турфанским округом) 1461—1468
 Йунус-хан, сын Султан-Увайс-хана, хан Могулистана 1468—1487, с 1458 г. владел Западным Моголистаном
 Кебек-Султан-оглан — хан Турфана и Чалыша 1468—1473
 Султан-Махмуд-хан I, сын Йунус-хана, хан Могулистана 1487—1508, хан Ташкента 1485—1501
 Султан-Ахмад-хан I (Алача-хан), сын Йунус-хана, хан Могулистана 1485—1504
 Мансур-хан, сын Султан-Ахмад-хана I, хан Турфанского владения 1501—1543, верховный хан Моголистана с 1504
 Шах-хан, сын Мансур-хана, хан Турфанского владения 1543—1570
 Мухаммад-хан II, сын Мансур-хана, хан Турфанского владения 1570—70-е гг. XVI в.

Литература 
 

Монгольские ханы